Вася — мужское и женское личное имя:
 Пирц, Вася.
 Рупник, Вася.
 Банкова, Вася.

См. также 
 Вася Бриллиант.
 Вася Обломов.
 Вася Ложкин.
 Василий.